Zuasnabar ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Zuasnabar, uruguayischer Motorsportler
 Mauricio Zuasnabar, uruguayischer Schwimmer